Triesnecker steht für: 
 Francis Triesnecker (1745–1817), österreichischer Astronom und Geodät
 Triesnecker (Mondkrater)